Ole Sørensen est porté par plusieurs personnalités différentes : 
 Ole Sørensen (1883-1958), navigateur norvégien champion olympique en 1920.
 Ole Sørensen (1937-2015), footballeur danois.